Nova ordem mundial - em inglês, new world order
Ou ainda:
New World Order - grupo de wrestling profissional
The New World Order - livro de H. G. Wells
Illuminati: New World Order - jogo de cartas colecionáveis

Desambiguação